McCall peut désigner :

Patronyme

 
 Jack McCall (1852(?)-1877), l'assassin de Wild Bill Hickok ;
 Alexander McCall (1844-1925), homme politique canadien en Ontario ;
 Alexander McCall Smith (né en 1948), écrivain et juriste d'origine écossaise ;
 Anthony McCall (né en 1946), plasticien anglais ;
 Erica McCall (née en 1995), basketteuse américaine ;
 
 
 Mary C. McCall Jr. (1904-1986), scénariste américain ;
 Meg McCall (1931-1997), femme politique canadienne du Yukon ;
 Mitzi McCall (née en 1932), actrice américaine ;
 Robert McCall (1958-1991), patineur artistique canadien
 Robert McCall (1919-2010), peintre officiel de la NASA ;
 Rod McCall (né en 1963), joueur australien de rugby à XV ;
 Stuart McCall (né en 1964), footballeur écossais ;
 
 Tracey McCall (née en 1981), actrice américaine ;
 Warren McCall (né en 1972), homme politique provincial canadien ;

Personnage de fiction
 Samantha McCall, personnage de fiction du soap opera américain Hôpital central, interprétée par Kelly Monaco.

Toponyme
 McCall, ville de l'Idaho.

Autres
 McCall's, ancien journal féminin américain